Borzęcino ist der Name folgender Orte in Polen
 Borzęcino (Barwice) (deutsch Borntin) in der Landgemeinde Barwice (Bärwalde) in der Woiwodschaft Westpommern
 Borzęcino (Biały Bór) (deutsch Johannisberg) in der Landgemeinde Biały Bór (Baldenburg) in der Woiwodschaft Westpommern
 Borzęcino (Dębnica Kaszubska) (deutsch Bornzin) in der Woiwodschaft Pommern